San Martín de la Vega är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Madrid och regionen Madrid, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Madrid. San Martín de la Vega ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt San Martín de la Vega är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. San Martín de la Vega ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydost om San Martín de la Vega. Runt San Martín de la Vega är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Valdemoro,  km väster om San Martín de la Vega. Trakten runt San Martín de la Vega består till största delen av jordbruksmark.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Madrid